Normann steht für:

 Normann (Adelsgeschlecht), pommersch-rügisches Adelsgeschlecht
 Mount Normann, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Normann ist der Familienname folgender Personen:
 Aagot Normann (1892–1979), norwegischer Schwimmer 
 Adelsteen Normann (1848–1918), norwegischer Maler
 Alexander von Normann (1893–1983), deutscher Richter 
 Arnold Christian Normann (1904–1978), dänischer Politiker (Det Radikale Venstre)
 Axel von Normann (1760–1835), schwedischer Generalmajor
 Axel Otto Normann (1884–1962), norwegischer Journalist und Theaterdirektor 
 Bernd Normann (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Bernhard von Holleben genannt von Normann (1824–1897), deutscher General der Infanterie
 Carl Normann (1886–1960), norwegischer Fotograf und Verleger 
 Carl-Edvard Normann (1912–1993), schwedischer Kirchenhistoriker 
 Emil Normann (1798–1881), dänischer Maler und Marineoffizier 
 Emma Pastor Normann (1871–1954), deutsche Malerin
 Ernst Christoph von Normann (1717–1770), österreichischer Generalmajor
 Friederike von Normann (* 1965), deutsche Filmeditorin
 Friedrich von Normann-Ehrenfels (1787–1834), deutscher Kammerherr
 Friedrich Anton Normann (1924–1983), deutscher Kirchenhistoriker
 Georg Balthasar von Normann (1721–1795), deutscher Generalmajor
 Gerhard Philipp Heinrich Normann (1753–1837), deutscher Geograph, Jurist und Hochschullehrer, siehe Gerhard Philipp Heinrich Norrmann
 Gottlieb Philip Geritus Dietrich von Norman (1749–1821), dänischer Offizier 
 Gustav Normann (1821–1893), estnischer Orgelbauer
 Gustav von Normann (1790–1855), deutscher Generalleutnant
 Hanna Normann (* 1981), schwedische Schauspielerin 

 Harald Normann (1893–1978), norwegischer Offizier 
 Helmuth Theodor Wilhelm von Normann (1802–1832), deutscher Diplomat und Dichter 
 Heinrich von Normann (1847–1934), deutscher Generalleutnant
 Hippolyt von Normann (1872–1944), österreichischer Offizier und Autor 
 Janne Normann (* 1938), dänische Journalistin und Politikerin (Det Radikale Venstre) 
 Jeppe Normann (* 1954), norwegischer Fechter 
 Johann Friedrich von Normann (1734–1798), deutscher Generalmajor  
 Karl von Normann (1827–1888), deutscher Hofmarschall 
 Karl von Normann-Ehrenfels (1784–1822), deutscher Generalmajor
 Karl August Friedrich von Normann-Ehrenfels (1783–1824), deutscher Kammerherr
 Karl Ludwig von Normann (1705–1780), deutscher Generalmajor 
 Kristin Normann (* 1954), norwegische Juristin 
 Lisbeth Normann (* 1960), norwegische Gewerkschafterin und Politikerin 
 Mathias Normann (* 1996), norwegischer Fußballspieler
 Matthäus von Normann, deutscher Jurist 
 Melchior von Normann, deutscher Hiofbeamter
 Natalie Normann (* 1962), norwegische Schriftstellerin 
 Nicolai Olsen Normann (1780–1859), norwegischer Gutsbesitzer und Politiker 
 Oskar von Normann (1844–1912), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Philipp Christian von Normann-Ehrenfels (1756–1817), deutscher Jurist und Politiker
 Regine Normann (1867–1939), norwegische Schriftstellerin
 Rikke Normann (* 1982), norwegische Sängerin 
 Robert Normann (1916–1998), norwegischer Jazzgitarrist 
 Rudolf von Normann (1806–1882), deutscher Maler, Zeichner, Lithograf und Bühnenbildner
 Rune Normann (* 1978), norwegischer Fußballspieler 
 Sigurd Johan Normann (1879–1939), norwegischer Geistlicher, Bischof von Hålogaland 
 Tormod Normann (1905–1974), norwegischer Schwimmer 
 Walter Normann, deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Normann (1870–1939), deutscher Chemiker und Erfinder
 Zélia Normann (vor 1880–nach 1902), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Norman (Begriffsklärung)
 Normanne
 Norrman
 Norrmann